El Torneig d'Auckland 2019, conegut oficialment com el ASB Classic 2019, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als International Tournaments de la WTA. La 34a edició de les categories femenines es van disputar entre l'1 i el 7 de gener de 2019, mentre que la 44a en categoria masculina entre el 7 i el 12 de gener de 2019 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

La tennista alemanya Julia Görges va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior mentre que l'estatunidenc Tennys Sandgren va guanyar el primer títol del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2019
2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019